A Academia de Polícia Militar é o local destinado a formação do futuro oficial da polícia militar.

Normalmente, após concluir o Curso de Formação de Oficiais, que na maioria dos estados brasileiros é considerado como um curso de graduação de nível superior (equiparado ao bacharelado em Segurança Pública, sendo assim denominado em algumas polícias), o cadete ou aluno-oficial é declarado aspirante a oficial onde, após decorrido certo período que funciona como estágio probatório, denominado arregimentação, ingressa no oficialato, no posto de segundo-tenente, podendo atingir até o posto de coronel.

Algumas academias costumam oferecer outros tipos de curso para formação de oficiais de seus quadros administrativos, como auxiliares, especialistas e de saúde.

Academias por estado
No Brasil cada estado possui sua própria Polícia Militar, mas nem todas têm sua academia. Algumas das academias do Brasil são:

 PMAL - Academia de Polícia Militar Senador Arnon de Melo
 PMAM - Academia de Polícia Militar Neper da Silveira Alencar
 PMBA - Academia de Polícia Militar Cel PM Antonio Medeiros de Azevedo
 PMCE - Academia de Polícia Militar General Edgard Facó
 PMGO - Academia de Polícia Militar de Goiás
 PMMA - Academia de Polícia Militar Gonçalves Dias
 PMMG - Academia de Polícia Militar de Minas Gerais
 PMMT - Academia de Polícia Costa Verde
 PMPA - Academia de Polícia Militar Coronel Fontoura
 PMPB - Academia de Polícia Militar do Cabo Branco
 PMPE - Academia de Polícia Militar de Paudalho
 PMPI - Academia de Policia Militar do Piauí
 PMPR - Academia de Polícia Militar do Guatupê
 PMRN - Academia de Polícia Militar Coronel Milton Freire
 PMRS - Academia de Polícia Militar Coronel Hélio Moro Mariante
 PMRJ - Academia de Polícia Militar Dom João VI
 PMSC - Academia de Polícia Militar da Trindade
 PMESP - Academia de Polícia Militar do Barro Branco

Ver também
 Polícia Militar do Brasil
 Hierarquia nas Polícias Militares Brasileiras
 Inspetoria Geral das Polícias Militares
 Criminalidade no Brasil
 Forças policiais do Brasil
 Força Pública
 Gendarmaria
 Movimento Viva Brasil
 Polícia

Polícias militares do Brasil
Escolas militares do Brasil
Academias de polícia militar